Las siglas NDH pueden pertenecer a cualquiera de las siguientes instituciones:

 Estado Independiente de Croacia (del croata Nezavisna Država Hrvatska): un estado títere nazi creado en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial.

 Neue Deutsche Härte (alemán de Nueva dureza alemana): un subgénero de la música hard rock-metal.

 National Dairy Holdings (Nacional de explotaciones lácteas): una empresa estadounidense dedicada a productos lácteos.